Juruá ist der Name von

 Juruá (Amazonas), Gemeinde im Bundesstaat Amazonas
 Estado do Juruá, vorgeschlagener Name eines neuen brasilianischen Bundesstaates 
 Rio Juruá, Fluss in den Bundesstaaten Acre und Amazonas
 Rio Juruá-Mirim, Fluss im Bundesstaat Acre